Эспальон:

 Эспальон — муниципалитет во Франции, департаменте Аверон.
 Эспальон — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.